Prisoje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prisoje, un village situé en partie dans la municipalité de Jajce et dans le canton de Bosnie centrale, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, et en partie dans la municipalité de Jezero, République serbe de Bosnie ;
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; 
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Dicmo, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Prisoje, un village situé dans la municipalité de Nikšić.

Voir aussi 
Prisoji